В каменском районе есть следующие Михайловки:

В России 
 Михайловка — в каменском районе Ростовской области.
 Михайловка — в каменском районе Алтайского края.

На Украине 
 Михайловка — в каменском районе Черкасской области.

См. также 
 Михайловка